Ла-Шапе́ль-Лора́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 70 км на південь від Клермон-Феррана, 70 км на північний схід від Оріяка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 331,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-Лоран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Лоран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Канталь